Cyprus Cup kan verwijzen naar: 

 Cypriotische voetbalbeker, het bekertoernooi van de Cypriotische voetbalbond KOP
 Cyprus Women's Cup, een internationaal vrouwenvoetbal toernooi